Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 december 2018.

Vrouwen 12